Stenocybe — рід грибів родини Mycocaliciaceae. Назва вперше опублікована 1855 року.

Види 

 Stenocybe bartlettii Тібелл (1987)
 Stenocybe clavata
 Stenocybe euspora
 Stenocybe flexuosa
 Stenocybe fragmenta
 Stenocybe major
 Stenocybe mildeana
 Stenocybe montana
 Stenocybe nitida
 Stenocybe procrastinata
 Stenocybe pullatula
 Stenocybe septata
 Stenocybe spinosae
 Stenocybe tropica Aptroot (2015) - Бразилія

Примітки

Джерела 
 Körber, G.W. 1855. Systema lichenum Germaniae. :1-458 - P.306

Роди грибів